Lappföld
 Lappföld, kulturális régió
 Lappföld, finn tartomány és egyben régió
 Lappföld, svéd tartomány
Lappland
 Lappland tartomány, Svédország-Finnország egyik történelmi tartománya